Cseh János
 Cseh János (?–1639) Pécs 54. püspöke
 Cseh János (19. század) író
 Cseh János (1803–1885) katolikus pap
hasonló nevűek
 Csúzi Cseh János (?–1733) orvos, református lelkész